"Hunters" pode ser:
 Sorcerer Hunters, animação
 Ghost Hunters, programa de televisão
 Hunters Hollow, localidade do Kentucky
 Hunters Creek, localidade da Flórida
 Metroid Prime: Hunters, videojogo
 Hunters, raça alienígena na franquia Halo
 The Hunters, filme
 Hunters and Prey, álbum
 City Hunters, série televisiva
 Hunters Creek Village, localidade do Texas
 UFO Hunters, série televisiva
Hunters.

Ver também

Desambiguações de topônimos